Piezura är ett släkte av tvåvingar. Piezura ingår i familjen takdansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Takdansflugor
Piezura